Fodbold